désigne :

 Wolin, une île de la mer Baltique ;
 Wolin, une ville de Pologne, située sur l'île susdite ;
 Wolin est la gmina dont la ville susdite est le siège.

Patronyme 

 Neal Wolin (né en 1961), homme politique américain ;
 Sheldon Wolin (1922-2015), écrivain et philosophe politique américain.

Homonymie de toponyme